Antonio Borriello – saggista e scrittore italiano
 Gennaro Borriello – ex arbitro di calcio italiano
 Marco Borriello – calciatore italiano